X-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 12-13 января 1985 года на катке «Спортсентрум Кардинге» в Гронингене (Нидерланды). Чемпионкой Европы второй раз стала Андреа Шёне.

Медалисты

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

* = с падениемDQ = дисквалифицированаNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1985
1985 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1985 году
Январь 1985 года
Международные спортивные соревнования в Гронингене
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1985 году